Cette page contient les pages d'homonymie de Beaudet et de sa variante Beaudette.

Personnalités 

 Jean-Marie Beaudet (1908-1971), chef d'orchestre québécois ;
 Marc Beaudet (1919-1978), producteur, monteur et québécois ;
 Alain Beaudet (19?-), médecin, professeur et chercheur québécois ;
 Jean Bernard Beaudet (1950-), musicien de jazz québécois, un joueur de trompette ;
 Marie-Andrée Beaudet (1947-), écrivaine et professeure québécoise ;
 Michel Beaudet (1966-), créateur de sites Web québécois et concepteur des clips humoristiques Les Têtes à Claques ;
 Pascal Beaudet (1956-2022), homme politique français de Seine-Saint-Denis ;
 Pierre Beaudet (1950-2022), militant internationaliste, sociologue, et professeur en développement international québécois ;
 Thierry Beaudet (1962-), instituteur français, président du groupe MGEN et du groupe Istya ;
 Gérard Beaudet (1954-), urbaniste québécois ;
 Marie-Pier Beaudet (1986-), archère canadienne ;
 Raymond Beaudet (1950-), écrivain et un scénariste québécois.

Toponymes 

 Rivière Beaudet, un affluent de la rivière Gentilly (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les municipalités de Sainte-Marie-de-Blandford, située dans la MRC de Bécancour), au Centre-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Rivière Beaudette, un cours d'eau de l'Est de l'Ontario et du Sud-Ouest du Québec prenant sa source dans Glengarry Nord; puis coulant dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie, au Québec, au Canada.